Nyctia är ett släkte av tvåvingar. Nyctia ingår i familjen köttflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Köttflugor
Nyctia